Примера А Уругвая по футболу 1973 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 22 тура. Все клубы из Монтевидео. Выбыл Сентраль Эспаньол. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1974.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1973
Футбол в Южной Америке в 1973 году
Спорт в Уругвае в 1973 году